Harrold kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Harrold (distrikt), England, Bedford,

USA 

 Harrold, South Dakota, ort, Hughes County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar